Seznam míst 
Tábor Polokrevných
Nahrávací studia DOA
Olymp (Manhattan)
Princezna Andromeda

Hora Othrys 

Jde o přemístěnou Etnu která se momentálně nachází na Mount Tam v San Franciscu. Je domovským přístavem Princezny Andromedy. Na Othrysu dříve sídlili Titáni ale bohové tamější palác rozbořili a u trosek uvěznili Atlase kterého pak Luke osvobodil a uchytil Artemis po nebeskou klenbu. Percy ale Artemidu osvobodil a Atlase tam uvěznil zpět. Cestu na Othrys hlídá Ladon, drak se kterým se utkal Hérakles když měl získat zlatá jablka a Luke kterému Ladon způsobil jizvu pod okem. Na cestě, lemované eukalypty, se nachází zahrady Hesperidek, kde Zoe Večernice pomohla Héraklovi přelstít Atlase. Na hoře se také nachází vchod do labyrintu který ale Nico zablokoval. Luke palác znova postavil a nechal do sebe vstoupit Kronovu duši.

Tartaros 
Tartaros je nejtemnější část podsvětí kam bohové hodili Krona spolu s Telchiny kteří vyrobili mimo jiné Lukův meč, Kronův srp a Poseidonův trojzubec. Tartaros je umístěn nejhlouběji ze všech podzemních míst (Labyrint – Podsvětí – Tartar). Vstup do Tartaru je popisován jako velká jáma v rohu podsvětí kudy se tam vězni hází. Těch děr které vedou do Tartaru je ale více protože Percy nalezl ještě jednu v Labyrintu. O Tartaru se mu hodně zdálo (Zloděj blesku a Moře nestvůr) a z té jámy v podsvětí k němu Kronos promlouval.

Školy

Akademie Yancy 
viz Akademie Yancy

Akademie Meriwether 
Progresivní základní škola která se nachází na Church street ve středu New Yorku. Percy na ní chodil s Tysonem kterého tam přijali v rámci dobročinného projektu Pomoci bezdomovcům. Percyho z ní vyhodili když Laistrygoni zničili tělocvičnu ale nakonec se to svedlo na prasklý boiler. Nejsou tam židle ani lavice a jako uniformu nosí žáci batikované oblečení. V knize je uvedeno že školné na tuto školu Sally úplně zruinovalo.
Učitelé
Pan Bonsai – Ředitel školy
Pan Nunley – Tělocvikář
Paní Tesla – Učitelka přírodopisu, chemie a fyziky
Pan Milo – Angličtinář
Žáci
Percy Jackson
Tyson
Matt Sloan
Corey Bailer
Rádž Mandhali

Akademie Westover 
Akademie Westover je základní vojenská škola do které chodili Bianka a Nico di Angelovi. Percy s Annabeth a Thalií se pro ně vydali když je Grover našel. Na akademii učil také Thorn, mantichora která unesla Annabeth a zničila Percymu štít.
Učitelé 
Paní Psyrightová
Doktor Thorn
Žáci
Grover Underwood
Nico di Angelo
Bianca di Angelo

Goodeova střední škola 
Goodeova střední škola se nachází na 81. Východní ulici v New Yorku. Je to obrovská budova z šedého kamene a je z ní vidět na East River. Žáci nosí uniformy a heslem školy je Připravte se na úspěch s předstihem. Noví žáci mají úvodní exkurzi v červnu. Na Goodeovu školu chodil Percy společně s Rachel v 4. a 5. díle. Percyho tam dostal Paul Blofis který tam pracuje jako učitel angličtiny.

Další školy 
Newyorská dívčí škola – Škola na Long Islandu, chodily do ní Annabeth s Thalií ve třetím díle. Percy do ní chtěl chodit taky.

Ostrov Ógygia 
Ogygia je ostrov který se nachází v neexistujícím jezeře. Hrdina se na něj dostane pouze jednou a stává se to asi každých tisíc let. Byl tam například Odysseus. Na ostrově je uvězněna Kalypsó kterou tam bohové umístili protože pomáhala svému otci Atlasovi. Percy se tam dostal ve čtvrtém díle série když vybuchla sopka Sv. Heleny a Percyho výbuch hodil do jezera. Kalypso se o něj starala. Má tam zahradu kde pěstuje hlavně měsíční krajkoví. Jediní další obyvatelé jsou neviditelní sluhové kteří Kalypso pomáhají. Na ostrov často chodí Hermés ale kvůli Percymu tam přišel i Héfaistos. Dal Percymu na výběr jestli chce odejít nebo zůstat. Pro všechny případy tam umístil vor. Když se Percy loučil tak mu Kalypso prozradila že se do něj zamilovala a snažila se ho přesvědčit aby na ostrově zůstal. Percy jí řekl že nemůže protože musí pomoci přátelům. Značně ho lákalo,že by se ho netýkalo proroctví, byl by nesmrtelný a žil navždy v Ógygii s Kalypsó která byla podle jeho slov mnohem krásnější a laskavější než sama Afrodita. Kalypsó mu na cestu dala krajkoví aby ho zasadil na Manhattnu a rozloučila se s ním. Ten odchod byl už navždy jeho největší Co kdyby?.

Labyrint 
Labyrint je pozoruhodná stavba která se nachází pod povrchem země jako nějaká druhá slupka. Postavil ho Daidalos (Kvintus) a je svázán s jeho životní sílou. V labyrintu platí jiné vzdálenosti a jiný čas než v normálním světě. Z labyrintu se jde dostat kamkoliv kde je východ. Střed se nachází v Colorado Springs ale čas od času se přemisťuje. Do labyrintu se lze dostat většinou opuštěnými vchody se značkou Δ. Jeden vchod se nacházel u Diovy pěsti v Táboře. Labyrintem se dá rychle přesunout armáda čehož také Luke využil. Nejlepší způsob jak se v bludišti vyznat jsou oči vidoucího smrtelníka (k nim patří např.: Ariadne, Sally Jacksonová nebo Rachel Dareová). Dalším způsobem je Ariadnina nit kterou Kvintus daroval Lukovi výměnou za nesmrtelnost, Ikara a Perdixe za svržení Mínose do Tartaru. Po bitvě o labyrint spáchal Kvintus sebevraždu a Labyrint se zhroutil.
Vstupy do labyrintu
 Tábor Polokrevných
 Hotel Mariott
 Phoenix (poblíž domu Clarisse)
 důlní šachta u Newyorského letiště
 Alcatraz
 Hora Othrys

Místa v Bermudském trojúhelníku

Polyfémův ostrov 
Na tomto ostrově se nacházelo Zlaté rouno na které jednooký obr Polyfémos, syn Poseidona lákal satyry protože mělo Auru jako bůh Pan. Ostrov hlídají ovce a k jeskyni vedou dvě cesty: Přes ovce a přes most který Percy zničil. Na ostrov se také dostal Odysseus. Percy tam spolu s Annabeth připluli na Pomstě královny Anny a našli tam s rounem Clarisse a Grovera. Zachránil je Tyson.

Lázeňské středisko K.K. 
Lázeňské středisko vede kouzelnice Kirké. V lázních se nacházejí jen samé ženy protože muže proměnila Kirké na morčata. Ty pak Kirké prodává jako domácí mazlíčky nebo do školek. Některé ale nemůže prodat a k těm připojila i Percyho. Annabeth ale Kirké díky Hermovým multivitamínům porazila a Percyho proměnila nazpět. Spolu s ním také ty problémová morčata. Jedním z nich byl i Edward Teach kterému ukradli loď.

Další 
 Ostrov sirén – Annabeth u něj skočila do vody ale Percy za ní plaval a dostal jí zpět na loď.
 Héfaistovy kovárny – Místo kde se vyrábí bronzová zvířata.
 Apollónovy ostrovy – Jedno z míst kde se chovají Sluneční krávy. Když byl Hermés malý kradl tam a když ho Apollón přistihl vynalezl mu harfu.
 Vstup – Hlídají ho Skylla a Charybdys.
 Srážející se skály – Vstup do moře z druhé strany.

Kasino Lotus 
Lotus je kasíno které se nachází v Las Vegas.Když člověk dostane lotusový květ ihned zapomene na okolní svět a chce tam zůstat. Dostali se tam Percy, Annabeth a Grover kteří tam byli týden. Percy ale po rozhovoru s jedním disco klukem který mu řekl že je rok 1970 odtáhl Annabeth a s větším úsilím i Grovera z kasína. Při útěku použili debetní kartu na které je uloženo ∞ dolarů. Tu pak Annabeth dala taxikářovi který je odvezl do San Moniky. V hotelu a kasínu také byli uvězněni Nico a Bianka di Angelovi a to 60 let. Pak je někdo odvedl pryč.

Percy Jackson a Olympané
Seznamy fiktivních míst
Řecká mytologie (Rick Riordan)